Campora o Cámpora puede referirse a:

Lugares
Campora, localidad y comune italiana de la provincia de Salerno.
Campora San Giovanni, fracción italiana perteneciente al municipio de Amantea, provincia de Cosenza, Calabria.

Organizaciones
La Cámpora, una agrupación peronista kirchnerista de la Argentina, fundada en 2003.

Personas
Daniel Cámpora, Gran Maestro Internacional de ajedrez argentino.
Javier Cámpora, futbolista argentino.
Héctor José Cámpora, político argentino,  presidente de la Nación durante 49 días.
Mario Cámpora, embajador de carrera de la República Argentina.
Piero Pierantoni Cámpora, político peruano de origen italiano que fue alcalde de Lima.

Transporte
Autopista Presidente Héctor J. Cámpora, autopista de la ciudad de Buenos Aires.